Van de brug af gezien (toneel), een theaterstuk van Arthur Miller (A View from the Bridge)
 Vu du pont, een Frans-Italiaanse dramafilm uit 1962 gebaseerd op het stuk van Arthur Miller

Zie ook 
 A View from the Bridge